Spektar (matematika), naziv za dvodimenzionalni graf nekog složenog vala koji je prikazan s nekom drugom mjerom.
 Spektar (duh), (spektrum) tj. fantom ili predskazanje
 Spektar (fizika), prelamanje bijele svjetlosti u optici kroz prizmu stvara spektar boja
 Spektar (boja), ili dugine boje (lik. umjetnost)